La Coppa Italia 2006-2007 è stata la 60ª edizione della manifestazione calcistica. È iniziata il 19 agosto 2006 e si è conclusa il 17 maggio 2007, con la vittoria della , al suo ottavo titolo.

È stata l'ultima edizione in cui si è svolta la doppia finale andata e ritorno, prima del ripristino della finale unica.

Formula 

Il torneo prevedeva 72 squadre partecipanti:
 20 di Serie A
 22 di Serie B
 28 squadre di Serie C1 e Serie C2
 2 squadre di Serie D.

Come nella precedente edizione le 72 società partecipanti sono state posizionate in un tabellone di tipo tennistico che ha indirizzato gli accoppiamenti di tutti i turni fino alla finale.

Preliminari

Primo turno 
Le gare del primo turno sono state disputate il 19 ed il 20 agosto 2006.

Note

Secondo turno 
Le gare del secondo turno si sono giocate tra il 23 ed il 24 agosto 2006.

Note

Terzo turno 
Le gare del terzo turno sono state giocate il 27 agosto 2006.

Fase finale

Tabellone 
* la gara finale fu disputata in due incontri:

il primo in casa della Roma terminato 6-2 per i padroni di casa;
il secondo, a Milano, terminò 2-1 per i padroni di casa dell'Inter

Ottavi di finale 
Le gare di andata sono state giocate l'8 e il 9 novembre 2006, mentre quelle di ritorno sono state giocate tra il 28 ed il 30 novembre ed il 6 dicembre 2006.

Andata

Ritorno

Quarti di finale 
Le gare d'andata si sono giocate il 10 gennaio 2007, mentre quelle di ritorno il 17 ed il 18 gennaio 2007.

Andata

Ritorno

Semifinali 
Le gare d'andata si sono giocate il 24 ed il 25 gennaio 2007, mentre quelle di ritorno si sono giocate il 31 gennaio ed il 1º febbraio 2007.

Andata

Ritorno

Finali 
La gara d'andata si è giocata il 9 maggio 2007 , quella di ritorno il 17 maggio 2007.

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Bibliografia

Note

Voci correlate 
Coppa Italia
Serie A
FIGC

Collegamenti esterni

Altri progetti 

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
 2006